Astronomia: nom llatí de la constel·lació de la llebre, Llebre (constel·lació)
 Taxonomia: gènere de les llebres